Combermere steht für
Viscount Combermere, britischer Adelstitel 
 Combermere (Ontario), Dorf in Ontario, Kanada
 Combermere Abbey, Zisterzienserabtei in England